Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
242e division d'infanterie (Allemagne)

URSS

Notes et références